Avenida Independencia puede referirse a:
Avenida Independencia, calle de Buenos Aires, Argentina.
Avenida Independencia, calle de Mar del Plata, Argentina.
Avenida Independencia, calle de Santiago de Chile, Chile.
Avenida Independencia, calle de Washington D.C., Estados Unidos de América.
Avenida Independencia, calle de Santo Domingo, República Dominicana.
Avenida Independencia, calle de Trujillo, Venezuela.
Avenida Independencia, calle de Burgos, España.
Avenida Independencia, calle de León, España.
Avenida Independencia, calle de Zaragoza, España.
Avenida Independencia, calle de Badajoz, España.
Avenida Independencia, calle de Cádiz, España.
Avenida Independencia, calle de Marbella, España.
Avenida Independencia, calle de San Sebastián de los Reyes, España.